Yankovic est un patronyme représentant la forme anglicisée de Janković et pouvant désigner:

Patronyme
Frankie Yankovic (1915-1998), musicien américain
Weird Al Yankovic (né en 1959), chanteur et musicien d'origine yougoslave

Homonymie de patronyme